Хамматов:
 Хамматов, Булат Маратович (род. 1993) — российский, казахстанский хоккеист.
 Хамматов, Яныбай Хамматович (1925—2000) — советский писатель.